Liebeneck bezeichnet:

 die Burgruine Liebeneck bei Würm (Pforzheim)
 das Schloss Liebeneck bei Osterspai
 die Ruine der Burg Liebeneck bei Mettendorf im Landkreis Roth
 früherer Name der Liebenecke in Cossebaude
 früherer Name für Tůně (Pomezí nad Ohří), Tschechien